! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 163001–163100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 163101–163200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 163201–163300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 163301–163400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 163401–163500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 163501–163600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 163601–163700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 163701–163800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 163801–163900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 163901–164000 [ editare]

Lista planetelor minore (163001-164000)